Oulad Zbair kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Zbaïr, ort, Souss-Massa-Draâ, 
 Oulad Zbair (kommun i Marocko), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Taza, 

Robotskapade Marockoförgreningar